Nemeckij nacional'nyj rajon  può significare:
 Nemeckij nacional'nyj rajon, rajon del Kraj di Altaj
 Azovskij nemeckij nacional'nyj rajon, rajon dell'Oblast' di Omsk